Robert Wright (1752-1826) – politico statunitense
 Robert Wright (1560-1643) – vescovo inglese
 Robert Wright (c. 1634-1689) – giudice inglese
 Robert Wright (anche citato come Robert Craig Wright o Bob Wright, 1914-2005), compositore e paroliere statunitense
 Robert Wright (n. 1957) – giornalista e scrittore statunitense